План дел Каризо има више значења:

 План дел Каризо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План дел Каризо (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План дел Каризо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику